Franciszek I Sforza (1401–1466) – książę Mediolanu, pierwszy władca z dynastii Sforzów
 Francesco Maria Sforza Il Duchetto (1491–1512) – następca tronu mediolańskiego, syn Giana Galeazza Marii Sforzy
 Franciszek II Sforza (1495–1535) – książę Mediolanu, ostatni władca z dynastii Sforzów, syn Ludovica il Moro
 Francesco Sforza (1562–1624) – włoski kardynał